Гаптар Володимир Максимович — український поет.
 Гаптар Максим Лукич — український радянський поет.
 Басистюк-Гаптар Ольга Іванівна — українська співачка (сопрано), народна артистка УРСР, лауреат державної премії УРСР імені Тараса Шевченка, Герой України.
Прізвища